Slawa steht für:
 Slawa (Uhrenhersteller), eine Uhrenfabrik
 Slawa-Klasse, eine russische bzw. sowjetische Kriegsschiff-Klasse
 Slawa (Schiff, 1781), 32/38-Kanonen-Fregatte der Pawel-Klasse der Kaiserlich Russischen Marine (1781–1799)
 Slawa (Schiff, 1903), Einheitslinienschiff der Borodino-Klasse der Kaiserlich Russischen Marine
 Slawa-Schelfeis, ein Schelfeis in der Antarktis
 eine Kurzform für russische bzw. slawische Vornamen auf -slaw (z. B. Wladyslaw, Swjatoslaw)
 Slawa (Ukraine), Dorf in der Ukraine

Sława steht für:
 Sława, eine Stadt der Woiwodschaft Lebus (deutsch Schlawa, 1937–45 auch Schlesiersee)
 Sława (Świdwin), ein Dorf der Woiwodschaft Westpommern (deutsch Alt Schlage)
 Sława Przybylska (* 1932), polnische Sängerin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Slava